Händewaschung bezeichnet

 das Händewaschen
 den Ritus der katholischen Kirche, siehe Lavabo (Ritus)